Alphonse Elric est l'un des personnages principaux du manga Fullmetal Alchemist, avec son frère Edward Elric.

Il est le frère d' Edward Elric, avec qui il passera toute sa vie.
Les deux frères sont très attachés l'un à l'autre. « Le grand aime le petit et le petit aime le grand » comme le dira Scar.
Alphonse a l'apparence d'une armure vide depuis qu'il a perdu son corps lors d'une transmutation humaine pour ramener leur mère à la vie. 

Il a pu s'en tirer grâce à son frère qui, après avoir vu la porte, sut instinctivement comment lier l'âme de Al au premier objet qui lui tomberait sous la main. Son âme est liée à l'armure par un sceau de sang fait par Edward à partir de son sang après la transmutation ratée. Si ce sceau s'efface, l'âme et l'armure seront séparées, c'est pourquoi Alphonse ne peut rentrer par exemple dans de l'eau. 

Même si, les différences entre le manga et l'anime concernant ce personnage sont minimes du point de vue du caractère, le corps de Al faisant partie de l'intrigue, l'histoire qui entoure Al est tout aussi différente que l'histoire du manga et celle de l'anime.

Manga 
La personnalité d'Al évolue énormément au fil du manga et notamment à chaque fois qu'il se retrouve séparé de son frère Ed.

En effet, tout d'abord plus ou moins passif et relégué au second rôle, il prend une place plus importante après avoir été enlevé par Greed et sa bande pour percer le secret de ce qu'il pensait être l'immortalité. Mais l'intervention de l'armée empêchera Greed d'en savoir plus. C'est la mort de Martel qui réveillera la mémoire d'Al et lui permettra de se souvenir de la Vérité ce qui aura pour conséquence de lui permettre de pratiquer l'alchimie comme Ed et son maître, sans cercle de transmutation. Le rôle d'Al va ainsi commencer à prendre de l'importance.

Mais, le véritable tournant dans l'esprit d'Al se déroule lors de sa deuxième séparation d'avec Ed. Alors que ce dernier part pour les ruines de Xerxes, Alphonse reste à Central City et se retrouve mêlé à une confrontation entre les Homunculus et l'équipe de Roy Mustang. Lors de cet affrontement ils se retrouveront dans des tunnels situés sous la ville. Alors qu'il croira le colonel Mustang mort, il décidera de prendre véritablement son futur en main et de ne plus laisser les autres se battre et mourir à sa place. Il se verra finalement assez abimé.

Par la suite, on apprendra que la situation d'Al est comparable à une bombe à retardement et est très loin de l'immortalité. En effet, d'une part l'armure à laquelle son âme est scellée pourrait la rejeter à tout moment mais également que son véritable corps est peut-être en train de pourrir quelque part. En réalité, le corps d'Al se trouve bloqué devant deux portes de la Vérité, la sienne et celle de Ed puisque lors de la transmutation ratée leurs corps se sont en partie mélangés : ainsi, la part d'énergie nécessaire à la croissance d'Edward sert en réalité à nourrir le corps de son frère. C'est aussi pour cela qu'Edward dort énormément, car il doit cumuler du sommeil pour deux personnes. Lorsqu'Ed, après avoir traversé une nouvelle fois la porte pour sortir du ventre de Gluttonny verra le corps d'Al, il découvrira un corps famélique en attente de son âme, cette vision le déterminera encore plus à permettre à Al de le récupérer.

Dans le Chapitre 73, l'âme de Al commence à subir des phénomènes de rejet qui s'aggraveront tout le long des chapitres sortis jusqu'à présent. Puis, dans le chapitre 89, il tente d'empêcher Pride de participer à l'Evènement Final, dans l'obscurité totale pour annihiler ses pouvoirs et discuter un peu sur le "sacrifice". Mais Pride parvient à signaler sa situation à Père, qui envoie Kimblee le libérer. Al en est réduit à utiliser une pierre philosophale pour les affronter.

Dans le chapitre 107, enfin, il se sacrifie pour redonner son bras à Edward, se sachant condamné par une fissure dans son sceau. Il se sacrifie par l'intermediaire de May Chang pour permettre à Edward de combattre de nouveau et retrouve son corps auprès de la Vérité.

Anime 
Afin de trouver un moyen de récupérer son corps et les membres de son frère, ils décidèrent de suivre le conseil de Roy Mustang et de devenir alchimistes d'État mais Al ne pourra pas le devenir à moins de révéler son secret. Il continuera cependant à suivre son frère sous l'apparence d'une armure vide qui lui jouera souvent des tours. Il viendra même à se demander s'il a jamais vraiment existé.
Contrairement à son frère, il est tendre et patient, quoiqu'un peu naïf, et a pardonné à leur père. Il fera tout pour sauver les gens qu'il rencontre, c'est ainsi qu'il deviendra la pierre philosophale en tentant de sauver Scar de Kimblee. Mais en devenant la pierre philosophale, il deviendra la cible de Dante et des homunculus qui le captureront. Lorsque Edward se fit tuer par Envy sous ses yeux, Alphonse utilisa la pierre pour le faire revivre mais il disparut. Edward se sacrifia à son tour pour rallier l'âme et le corps de Al et les ramener.
Ed se retrouva ainsi de l'autre côté de la porte et les deux frères furent séparés. De plus, Alphonse avait oublié tout ce qui lui était arrivé depuis la transmutation ratée de leur mère.

Film 
Dans le film, Al a le pouvoir de lier une partie de son âme à des objets, notamment à une armure d'une certaine forme qu'il utilisera pour passer dans l'autre monde et retrouver son frère avant que les effets ne disparaissent. Il finira par rejoindre son frère de l'autre côté de la porte.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction